Bonati ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Bonati (1889–1962), italienischer Turner
 Gustave Henri Bonati (1873–1927), französischer Botaniker
 Mouse Bonati (1930–1983), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Roberto Bonati (* 1959), italienischer Jazzmusiker